Club Baloncesto Zaragoza, club de basquetbol de Saragossa (Aragó)
 CBZ Holdings (de l'acrònim en anglès Commercial Bank of Zimbabwe), conglomerat de serveis financers de Zimbàbue
 Carbamazepina, medicament usat contra l'epilèpsia
 .cbz també és una extensió dels fitxers amb format de fitxer de còmic per a la lectura en llibre electrònic